Plauen peut faire référence à :
 Plauen, une ville d'Allemagne
 , un quartier de Dresde
 E.O. Plauen, ou e.o.plauen, pseudonyme d'Erich Ohser (1903-1944), auteur de bande dessinée allemand
 Heinrich von Plauen (1370-1429), grand maître de l'Ordre Teutonique de 1410 à 1413

Homonymie